GWR est un sigle qui peut désigner :
 Great Western Railway, une ancienne compagnie ferroviaire britannique créée en 1833 pour desservir, à partir de Londres, les régions ouest de l'Angleterre et le sud du Pays de Galles ;
 Great Western Railway, une entreprise ferroviaire britannique qui exploite le réseau du Great Western Main Line ;
 Geographically weighted regression (en français, régression géographiquement pondérée), une régression adaptée au domaine de l'analyse spatiale et tenant compte de la dépendance géographique.

Voir aussi 
 GWR Records, un label musical actif au Royaume-Uni de 1986 à 1991 ; 
 GWR 4900, une classe de locomotive à vapeur.